Witold Teofil Staniszkis (1880-1941) – poseł na Sejm II Rzeczypospolitej, agrotechnik
 Witold Wincenty Staniszkis (1908-2008) – polski hydrotechnik, działacz Obozu Wielkiej Polski i Ruchu Narodowo-Radykalnego „Falanga”
 Witold Kazimierz Staniszkis (ur. 1943) – polski informatyk